Анато́лий Алекса́ндрович Ани́симов:

 Анисимов, Анатолий Васильевич (1919—2003) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.
 Анисимов, Анатолий Васильевич (род. 1948) — советский и украинский учёный-кибернетик, педагог.